Населението на Замбия според последното преброяване от 2010 г. е 13 092 666 души.

Численост 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Численост на населението според оценки през годините:

Естествен прираст

Възрастов състав

Коефициент на плодовитост 
 2010: 5,07
 2005: 5,47
 2003: 5,25
 2000: 5,62

Расов състав 
 98,7 % – черни
 1,1 % – бели
 0,2 % – други

Религия 
 75 % – християни
 23 % – местни религии
 2 % – други (предимно мюсюлмани)

Езици 
Официален език в Замбия е английският.

Вижте също 
 Население на Африка

Източници

Външни препратки